Jerzy Fedorowicz (1928–2018) – polski artysta; zajmował się malarstwem, sztuką konceptualną
 Jerzy Fedorowicz (1946–2014) – fotograf
 Jerzy Fedorowicz (ur. 1947) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, poeta, polityk